Grimaldi steht für:
 Grimaldi (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grimaldi, Adelsgeschlecht aus Monaco
 Grimaldi-Höhlen, paläontologische Fundstätten, siehe Balzi Rossi
 Schloss Grimaldi
 Villa Grimaldi, Gelände in Santiago de Chile
 Grimaldi (Mondkrater), Mondkrater

Grimaldi ist der Name folgender

Orte:
 Grimaldi (Kalabrien), Ort in Kalabrien
 Grimaldi di Ventimiglia, Ort in Ligurien

Unternehmen:
 Grimaldi Industri, schwedische Holdinggesellschaft
 Grimaldi Group, italienische Reedereigruppe
 Grimaldi Lines, italienische Reederei